Chesley (Aube) — comuna francesa
12104 Chesley — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos